Franciszek Kanigowski (zm. 1759) – biskup pomocniczy włocławski
 Franciszek Kanigowski (zm. 1785) – kasztelan wyszogrodzki, podczaszy wyszogrodzki, stolnik wyszogrodzki